La National Challenge Cup 1913/14 fue la 1ª edición de la National Challenge Cup del fútbol de los Estados Unidos. Empezó el 30 de noviembre de 1913 y finalizó el 16 de mayo de 1914.

El Brooklyn Field Club se convirtió el primer campeón de la competición tras de ganarle al Brooklyn Celtic por 2 a 1.

Ronda de distritos 
 Ronda de distritos (segunda ronda) 1913/14

Fase final

Final

Enlaces externos 
 Sitio web de la competición 

1914
Fútbol en 1913
Fútbol en 1914